Horvátország
 Korpona, város Krapina-Zagorje megyében
 Szlovákia
 Korpona, város a Besztercebányai kerületben, a Korponai járás székhelye